Ште́нцель — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Штенцель, Альфред (1832—1906) — немецкий моряк, писатель.
 Штенцель, Густав Адольф Гаральд (1792—1854) — немецкий историк.
 Штенцель, Эрхард (1925—2021) — немецкий военный, участник Движения Сопротивления.